Паулу-Афонсу () — город и муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Вали-Сан-Франсискану-да-Баия. Входит в экономико-статистический микрорегион Паулу-Афонсу. Население составляет 101 952 человека на 2007 год. Занимает площадь 1 573,627 км². Плотность населения — 64,77 чел./км².

История 
Город основан 28 июля 1958 года. Недалеко от города на реке Сан-Франсиску расположены и известные в Бразилии водопады Паулу-Афонсу, а также одноимённый национальный парк.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2005 составляет 1.256.387,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2005 составляет 12.235 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,719 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: полупустыня.

Важнейшие населенные пункты 

Муниципалитеты штата Баия